FASTI peut désigner :
 Fédération des associations de solidarité avec tous-te-s les immigré-e-s.

Fasti peut désigner :
 Fasti (en français, Fastes), une œuvre d'Ovide.

Voir aussi 
 Fasti triumphales
 Fasti Senatorii et Consulares Bruxellenses
 Fasti Ostienses (en français, Fastes d'Ostie)
 Fasti Vindobonenses
 Fasti capitolini consolari e trionfali (en français, Fastes capitolins)
 Fasti Antiates maiores
 Fasti consulares (en français, Fastes consulaires)